Send In the Clowns is het derde album van de Belgische band Oceans of Sadness, uitgebracht in 2004 door Apache Productions.

Nummers 
 "Communication - Relation - Illusion" — 1:17
 "Who's in Control" — 4:39
 "Wild Mystery" — 5:36
 "Two Voices" — 4:38
 "Conflict - Error - Disillusion - Denial" — 1:12
 "Eyes like Fire" — 3:52
 "Where Oceans Begin" — 5:04
 "Ode to the Past" — 3:39
 "Precious Gold" — 5:08
 "Frustration - Anger - Resignation" — 2:02
 "See the Angels" — 5:24
 "You've Slain" — 5:00
 "Hope is Gone" — 5:45

Muziekalbum uit 2004